Вита́лий Ники́форович Шка́лин (1 января 1951, д. Ономучаш, Сернурский район, Марийская АССР) — марийский советский и российский журналист, писатель, член Союза писателей России с 2006 года, член Союза журналистов СССР. Главный редактор марийского сатирического журнала «Пачемыш» («Оса») (с 1988 года), издатель и главный редактор всероссийской газеты «Всё для вас» в Республике Марий Эл (с 1992 года). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999). Награждён Почётным знаком Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2006).

Биография 

Родился 1 января 1951 года в д. Ономучаш ныне Сернурского района Марий Эл в семье служащих. Окончил Сернурскую школу-интернат, среднюю школу в родном районе. В 1966 году поступил в Марийский радиомеханический техникум, не окончил его, поступил в Казанский государственный университет, который окончил в 1978 году. В 1991 году окончил Российский социально-политический институт.

В 1977—1979 годах работал слесарем-сантехником, сотрудником многотиражной газеты Казанского оптико-механического завода. С 1979 года — сотрудник сатирического журнала «Пачемыш» («Оса»), с 1988 года — главный редактор. Основатель фирмы «Пачемыш-Оса». С 1992 года — издатель и главный редактор всероссийской газеты «Всё для вас» в Республике Марий Эл.

В настоящее время живёт и работает в г. Йошкар-Оле.

Литературная и журналистская деятельность 

Писать начал в 1970-е годы с фельетонов и юмористических рассказов, появлявшихся на страницах сатирических журналов СССР. Тогда его творчество высоко оценил известный писатель-сатирик А. Арканов. В 1989 году Марийское книжное издательство выпустило в свет его первую книгу «Босиком по паркету».

Автор и составитель книг «Босиком по паркету», «Перейдём на «ты», «Зеркало для двоих», «Рекомендательные анекдоты для семейного чтения», «Смешные анекдоты для семейного чтения» и других.

Получил особую известность как инициатор и один из организаторов проведения с 1995 года в Козьмодемьянске ежегодного фестиваля сатиры и юмора «Бендериада». Главную роль Остапа Бендера в фестивале по традиции играет заслуженный артист России, актёр Академического русского театра драмы им. Г. Константинова Ю. Синьковский.

С 2006 года является членом Союза писателей России.

Основные произведения 

Далее приведены основные произведения В. Шкалина:

 Перейдем на «ты»: диалоги, размышления. — Йошкар-Ола, 1989. — 132 с.
 Босиком по паркету: юморист, рассказы. — Йошкар-Ола, 1991. — 240 с.
 Зеркало для двоих: 33 рассказа под шёпот дождя. —  Казань, 2001. — 304 с.; М., 2001. — 296 с.
 Про лягушку Ксюшу: рассказ // Русское слово Марий Эл. — Йошкар-Ола, 2004. — С. 266—270.

Звания и награды 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999)
 Заслуженный журналист Республики Марий Эл (1993)
 Медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» (1986)
 Почётный знак Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2006)
 Почётная грамота Правительства Республики Марий Эл (2000)
 Почётная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл (2004)
 Почётная грамота Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (2006)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Mari-Lab. Виталий Шкалин. 1951
 Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна Республики Марий Эл. 100 ЛЕТ МАРИЙ ЭЛ. Книги с автографами. Шкалин Виталий Никифорович — инициатор фестиваля «Бендериада». К юбилею
 MariUver. 26.10.2015. Домосед с домофоном
 Газета «Марийская правда». 20.02.2010. БЕНДЕР И ШКАЛИН УЖЕ ЗАДУМАЛИСЬ
Праздник юмора родом из Марий Эл: «Бендериаде» — четверть века!

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Сернурском районе
Выпускники Казанского университета
Выпускники Российского государственного социального университета
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей России
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Марийские писатели
Писатели Марий Эл
Журналисты СССР
Журналисты России
Заслуженные журналисты Республики Марий Эл
Журналисты Марий Эл